Alfred Le Poittevin (1816-1848), poète et avocat français ;
 Louis Le Poittevin (1847-1909), peintre français, fils du précédent.
Auguste Le Poitevin (1791-1854), homme de lettres et dramaturge français ;
Eugène Lepoittevin (1806-1870), peintre français et graveur du  ;
Gustave Le Poittevin (1856-1930), juriste, magistrat français
Lucien Lepoittevin (1932-2010), professeur d’histoire de l’architecture, dessinateur et peintre français ;
Claude Lepoitevin (1936-), peintre français.
 Famille Le Poittevin de La Croix-Vaubois, famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française
 Bertrand Le Poittevin de La Croix-Vaubois (1933-), général 
 Isabelle Le Poittevin de La Croix-Vaubois épouse Debré, sénatrice

Liens externes 

Patronyme normand